Չ, չ (ча, ) — двадцять п'ята літера вірменської абетки. 

Позначає звук «глухий заясенний африкат» /tʃʰ/.

Числове значення — 700. 

В Юнікоді має такі коди:  для Չ,  для չ. В інших системах кодування відсутня.